L'Habitatge al carrer Sant Pere més Alt, 18 és una obra amb elements barrocs i neoclàssics de Barcelona protegida com a Bé Cultural d'Interès Local.

Descripció 
L'edifici d'habitatges al carrer Sant Pere més Alt 18 està ubicat a la banda superior del barri de la Ribera. Es tracta d'un edifici entre mitgeres situat en una cantonada entre l'esmentat carrer i el de la Mare de Déu del Pilar. Consisteix en una àmplia planta baixa comercial i quatre plantes pis que decreixen de mida a mesura que es guanya alçada.

A la planta baixa, l'accés al local comercial i el dels habitatges. són bessons, amb arc rebaixat. Altres obertures secundàries espurnegen aquest nivell. A la primera planta, la banda que mena a Sant Pere més Alt, hi ha quatre obertures en balcó de ferro forjat i llosana ceràmica vidrada amb motius geomètrics sobre cartel·les metàl·liques. La mateixa estructura i components es repeteixen en la resta de pisos. La façana que mena al carrer de la Mare de Déu del Pilar per contra, presenta tot un seguit d'obertures senzilles amb una proporció menor de balcons.

El tret més notori d'aquest edifici l'hem de buscar a les façanes. Es tracta d'un profús conjunt d'esgrafiats que ocupen tot l'espai, excepte la planta baixa comercial. Els motius de plantes més baixes són clarament al·legòrics, amb una temàtica vinculada amb les estacions de l'any a través d'escenes com collir blat o coure castanyes entre d'altres. En trams superiors, aquestes temàtiques desapareixen i fan acte nous motius, tant típics a l'arquitectura d'aquesta època, com són les garlandes, el motius vegetals sobre grans gerros.

No es detecten a simple vista elements que ens indiquin refaccions o grans afegits a l'immoble des de la seva construcció. El seu estat de conservació es pot considerar dolent, ja que a part de la pol·lució, molts dels esgrafiats estan despresos o malmesos.

Història 
Esgrafiats al parament i al voltant de les obertures els quals, segons una inscripció avui parcialment desapareguda, foren enllestits el 10 de desembre de 1779

Referències

Enllaços externs 

 

Patrimoni monumental de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Edificis neoclàssics de Barcelona
Edificis de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Edificis amb esgrafiats de Barcelona